Kanin (gebergte), een gebergte in Europa
 Kanin (berg), een berg in het gelijknamige gebergte
 Kanin (schiereiland), een schiereiland in Rusland